Catedral Metropolitana de Cristo Rey
  Catedral Metropolitana de Buenos Aires
  Catedral Metropolitana de Brasilia
  Catedral Metropolitana de São Paulo
  Catedral Metropolitana de Santiago
  Catedral Metropolitana de Medellín
  Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla
  Catedral Metropolitana de Bogotá
  Catedral Metropolitana Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Popayán
  Catedral Metropolitana de La Habana
  Catedral Metropolitana de Guayaquil
  Catedral Metropolitana de San Salvador
  Catedral Metropolitana de Cebú
  Catedral Metropolitana de San Fernando
  Catedral Metropolitana de Atenas
  Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Lourdes
  Catedral Metropolitana de la Ciutat de Mèxic
  Catedral Metropolitana de Tlalnepantla
  Catedral Metropolitana de Xalapa
  Catedral Metropolitana de Managua
  Catedral Metropolitana de Asunción
  Catedral Metropolitana de Lima
  Catedral Metropolitana de San Juan
  Catedral Metropolitana de Santa María de la Encarnación de Santo Domingo
  Catedral Metropolitana Ortodoxa de Timişoara
  Catedral Metropolitana de Montevideo
  Catedral Metropolitana de Panamá